5 де Мајо има више значења:

 5 де Мајо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Мајо (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Мајо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Мајо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Мајо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Мајо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Мајо (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 5 де Мајо (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо, Ла Сеиба (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо (Санта Марија Лачиксио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо, Ел Педрегал (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 5 де Мајо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 5 де Мајо, Ел Ранчито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 5 де Мајо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 5 де Мајо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 5 де Мајо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику